Buchner heeft meerdere betekenissen: 
 Andreas Buchner, Duits voetballer
 Eduard Buchner, Duits scheikundige

Zie ook 
 Büchner (doorverwijspagina)